Кабош () — личное имя и фамилия.
  — парижский мясник, предводитель восстания кабошьенов; см. также Кабошьенский ордонанс (1413). 
 Кабош, Илона (1898—1973) — венгерско-британская пианистка.
 Кабош, Эндре (1906—1944) — венгерский фехтовальщик, олимпийский чемпион 1932 и 1936 годов.